3-й Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин проходил впроходил в проходил в бассейнах Парижа (Франция) с 23 по 30 августа 1931 года. Победителем турнира в третий раз стала сборная Венгрии.

Регламент 
В турнире участвовали 7 команд. Турнир состоял из 7 туров в рамках круговой системы.

Сборные

Турнир

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

Итоговый результат

Состав победителя

Ссылки 
 European Water Polo Championships — Past and present results

Чемпионаты Европы во Франции
1931
1931 год в водном поло
Спорт во Франции в 1931 году
Чемпионаты Европы в 1931 году
Август 1931 года
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по водному поло во Франции